Уаджі також: Зет, Уадж або Уаджи — третій єгипетський фараон I династії Раннього царства, що правив бл. 2980 - 2920 до н.е.
 Полярна струминна течія — викиди газу й плазми з центрів астрономічних об'єктів, уздовж осі їх обертання (зазвичай, у двох протилежних напрямках).
 Релятивістський струмінь — полярна струминна течія, що рухається з релятивістською швидкістю. Спостерігається в системах нейтронних зір, активних ядрах галактик, квазарах та  радіогалактиках.
 Джет — приватний реактивний літак (калька з ).
 Джет — вид блискавки у верхній атмосфері.
Брент Уорд Джетт, (; народ. 1958 р.) - астронавт НАСА.

Див. також

 Струмінь
 Потік (техніка)